Machwerk steht für:
 Machwerk, abwertende Bezeichnung für das Ergebnis eines kreativen Prozesses wie ein Text, ein Film oder ein Kunstwerk

Machwerk ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Machwerk  (* 1968), Autor und Kabarettist

Siehe auch: